Payn de Turberville ist der Name folgender Personen:

* Payn de Turberville (Adliger, † 1130) († 1130), anglonormannischer Adliger
 Payn de Turberville (Adliger, † vor 1208) († vor 1208), anglonormannischer Adliger
 Payn de Turberville (Adliger, † vor 1327) († 1319/1327), englischer Adliger